Густаво Киртен је био бранилац титуле, али је елиминисан у групној фази.

Лејтон Хјуит је освојио турнир, победивши Себастијана Грожана у финалу са 6:3, 6:3, 6:4.  

Хјуит је након победе у групи над Патриком Рафтером, претекао Киртена и постао нови тениски број 1, уједно и најмлађи (са 20 година и 8 месеци). Киртен и Агаси су такође били у конкуренцији за ову позицију пред почетак турнира.

Хуан Карлос Фереро  и Себастијан Грожан су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Група Роузвол 

</center>

Група Њуком 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2001.